Spain – gruppo musicale statunitense
 Ken Spain – cestista statunitense
Spain – brano musicale di Chick Corea dell'album Light as a Feather
Spain – poesia di Wystan Hugh Auden

Altri progetti